Sprinzenöd ist der Ortsname von

 Sprinzenöd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Sprinzenöd (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern